Піт Мартен (,  9 грудня 1943, Руен-Норанда —  30 листопада 2008, Руен-Норанда) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1959 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Ванкувер Канакс» та «Піттсбург Горнетс».

Загалом провів 1201 матч у НХЛ, включаючи 100 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Реда Тілсона (ОХЛ) — 1962.
 Володар Меморіального кубка в складі «Гамільтон Ред Вінгс» — 1962.
 Приз Білла Мастертона — 1970.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1971, 1972, 1973, 1974.

Смерть 
30 листопада 2008 року стався інцидент на озері Канасута поблизу Руен-Норанда, під час прогулянки на снігоході він провалився під лід. 1 грудня він був оголошений мертвим, а 2 грудня водолази знайшли та дістали його тіло.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Потонулі
Уродженці Руен-Норанди
Померли у Квебеку